Олувафикайоми Олувадамилола «Фикайо» Томори (; 19 декабря 1997 года, Калгари, Канада) — английский футболист, защитник клуба «Милан» и сборной Англии.

Клубная карьера 
Томори пригласили в академию «Челси» в восьмилетнем возрасте, он является её воспитанником и лучшим игроком года в академии в 2016 году. Вместе с командой он дважды подряд побеждал в юношеской лиге УЕФА: в сезонах 2014/15 и 2015/16.

11 мая 2016 года вместе с Тэмми Абрахамом и Кейси Палмером был привлечён к основному составу для подготовки к заключительным играм чемпионата. 15 мая 2016 года дебютировал в Премьер-лиге в поединке последнего тура против «Лестера», выйдя на замену на 60-й минуте вместо Бранислава Ивановича. Вторую половину следующего сезона Томори играл в аренде за «Брайтон энд Хоув Альбион», а в августе 2017 года, вместе с некоторыми другими партнёрами по «Челси», был отдан в аренду «Халл Сити». 6 августа 2018 года был отдан в аренду в «Дерби Каунти». Первый гол забил в ворота «Норвича» 29 декабря 2018 года.

22 января 2021 года перешел в «Милан» на правах аренды с опцией выкупа за 28 млн. евро. Спустя четыре дня дебютировал за итальянский клуб в миланском дерби против «Интера» в четвертьфинале Кубка Италии, выйдя на замену вместо получившего травму Симона Кьяера. Перейдя в «Милан», Томори моментально закрепился в основе. 9 мая 2021 года отметился первым голом за «Милан» в гостевой встрече с «Ювентусом».

17 июня 2021 года «Милан» объявил о выкупе Томори у «Челси». Игрок заключил контракт до 2025 года. 8 декабря 2021 года отметился голом в ворота «Ливерпуля» в матче Лиги Чемпионов. 22 мая 2022 года выиграл свой первый трофей, став победителем Серии А.

Карьера в сборной 
Родители Томори — нигерийцы, однако он родился в Канаде. В детстве они переехали в Англию, таким образом Фикайо мог выбирать сборные. В 2016 году он принял предложение юношеской сборной Канады и даже сыграл в ней один матч, однако 16 мая 2016 года он получил вызов в сборную Англии до 19 лет. С ней Томори дошёл до полуфинала чемпионата Европы среди юношей до 19 лет 2016 года. Через год он вошёл в состав сборной до 20 лет на чемпионат мира. Томори был основным защитником выигравшей турнир команды, несмотря на то, что в групповом этапе забил в свои ворота с центра поля.

В Октябре 2019 года был вызван в основную сборную Англии для участия в отборочных матчах Евро-2020 против Чехии и Болгарии, но так и не получил шанс выйти на поле.

Матчи за сборную 

Последний матч (на замене): 14 Октября 2019 года — Отбор ЧЕ-2020 (группа A) против Болгарии.

Статистика

Клубная статистика

Статистика за сборную

Достижения 
«Челси» (молодёжь)
 Обладатель Молодёжного кубка Англии: 2014/15, 2015/16
 Победитель Юношеской лиги УЕФА: 2014/15, 2015/16

«Милан»
 Чемпион Италии: 2021/22

Англия (до 20)
 Чемпион мира среди молодёжных команд: 2017

Англия (до 21)
 Победитель Турнира в Тулоне: 2018

Личные 
 Символическая сборная Чемпионата Европы (юноши до 19 лет): 2016
 Игрок года в «Дерби Каунти»: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Дерби Каунти»
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Англии
 Профиль на сайте Премьер-лиги

Футболисты Канады
Футболисты Англии
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Милан»